Anne Baezner (1970-), Zwitserse kunstenares
 Elke Baezner (1945-), Zwitserse activiste
 Esther Baezner (1883-1948), Zwitserse muziekcritica

Zwitserse achternaam